NSW fait référence à la Nouvelle-Galles du Sud, un état australien.

NSW fait aussi référence à NETSOFTWARE, une compagnie unkrainienne.

NSW peut aussi renvoyer à:

 Naval Special Warfare, « guerre spéciale navale », nom utilisé par l'US Navy pour désigner les opérations spéciales
 une mitrailleuse russe de 12,7 mm
 Nombre de Newman-Shanks-Williams, un certain genre de nombre premier.
 le Norton SystemWorks de Symantec
 Naval Strike Wing, une unité de la Fleet Air Arm de la Royal Navy